Карашокы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карашокы — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Карашокы — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карашокы — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карашокы — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Карашокы — село в Баянаульском районе Павлодарской области.

Другие объекты 
 Карашокы — курган в Кербулакском районе Алматинской области.